Termenul abstract se poate referi la:

Gândire (actul de a raționa) 
 Abstracție, proprietatea de a fi abstract.
 Obiect abstract, obiect care nu există în cadrul spațiu-timp și nu intră în componența relațiilor de cauzalitate.

Arte 
 Artă abstractă, artă redusă la aspectele sale, cromatice, formale și structurale
 Pictura abstractă
 Sculptura abstractă
 Abstracția gestuală, stil de pictură
 Abstracționism, curent în artele plastice

Domeniul științelor 
 Tip Abstract sistem (model) de un anumit tip sau un anumit nominativ declarat de către programator.
 Model abstract, un ansamblu de reguli

 Abstracții științifice,  denumire generică pentru noțiunile și categoriile care alcătuiesc sistemele diverselor științe

Filozofie 
 Abstract,  categorie filozofică opusă concretului

Matematică 
 Arhetip de date, model matematic compus dintr-o colecție de operațiuni definite pe un ansamblu de date.
 Algebra abstractă sau moderne

Gramatică 
 Substantiv abstract, un substantiv care denumește un obiect perceput sau create de către inteligența umană.
 Formă abstractă, categorie gramaticală

Recreație 
 Joc abstract

Legături externe